Мисра́та, ранее — Мисура́та () — город на северо-западе Ливии, столица одноимённого муниципалитета. Третий по величине после Триполи и Бенгази город страны.

Город расположен на побережье Средиземного моря у мыса Эль-Барк.

Население 
Население — 259 056 жителей (по оценке на 2010 год).

Этимология 
Семитская этимология названия Мисраты связана с расположением города к востоку от пунического, семитоязычного Карфагена. Использование слова «Восток» в качестве названия места распространено и в других семитских языках, например, Mishrak по-арабски, Misrakh по-савейски, Mizrakh по-древнееврейски.

История 

По разным источникам нет единого мнения как по вопросу, был ли город основан финикийцами (3000 лет назад), римлянами или исламскими завоевателями (VII век н. э.), так и о том, каким было его древнее название (Тубактис, Тубакт или Тубартис).

Гражданская война 

В феврале 2011 года во время начальной фазы Гражданской войны в Ливии, город стал одним из центров оппозиционных сил. Город подвергся активным бомбардировкам и был в значительной мере разрушен.

Экономика

Промышленность 
Мисрата является важным экономическим центром страны. В городе расположены металлургическое производство, завод по переработке газа, ряд предприятий пищевой промышленности, предприятия текстильной промышленности.

К востоку от города расположен металлургический комбинат компании , один из крупнейших в арабских странах.

Транспорт 
Город является транспортным узлом, связывающим автомобильные дороги между городами побережья, а также внутренними районами. В 10 км от города расположен крупный морской порт .

Географическое положение 
Расположен у мыса Эль-Барк, в 5 км от побережья Средиземного моря, в 210 км восточнее Триполи.

Примечания

Литература 
 Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4

Города Ливии
Мисрата